

Persone 
 Dickey Simpkins (1972) – ex cestista statunitense
 Duane Simpkins (1974) – ex cestista statunitense
 Harold Winslow Simpkins (1885-1935) – golfista statunitense
 Ty Keegan Simpkins (2001) –  attore statunitense

Altro
 19656 Simpkins – asteroide della fascia principale